Országok listája az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján, mely vásárlóerő-paritás (PPP) alapján került kiszámításra.

Jegyzetek 

Országok rangsorolt listái